Мохаритас има више значења:

 Мохаритас (Санта Марија дел Оро), насеље у савезној држави Најарит у Мексику
 Мохаритас (Сантијаго Искуинтла), насеље у савезној држави Најарит у Мексику